Inna (справжнє ім'я Елена Александра Апостоляну; рум. Elena Alexandra Apostoleanu, нар. 16 жовтня 1986 року, Мангалія, Румунія) — співачка, виконавиця.
 INNA: Live la Arenele romane — перший масштабний концерт румунської співачки Інни . 
 INNA en Concert, «INNA en Concert» («Інна на концерті») — французький концертний тур румунської співачки Інни.